Козловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Козловская волость (Бобровский уезд) — в составе Воронежской губернии.
 Козловская волость (Сарапульский уезд) — в составе Вятской губернии.
 Козловская волость (Слонимский уезд) — в составе Гродненской губернии.
 Козловская волость (Московский уезд) — в составе Московской губернии. Существовала в 1918—1929.
 Козловская волость (Новоузенский уезд) — в составе Самарской губернии.
 Козловская волость (Петровский уезд) — в составе Саратовской губернии.
 Козловская волость (Ардатовский уезд) — в составе Симбирской губернии.
 Козловская волость (Борисоглебский уезд) — в составе Тамбовской губернии.
 Козловская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии.
 Козловская волость (Каширский уезд) — в составе Тульской губернии.